Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Migoń – polski bibliolog
 Weronika Migoń – polska filmowiec
 Włodzimierz Migoń – polski dyplomata